Der Kanton Sennecey-le-Grand war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chalon-sur-Saône, im Département Saône-et-Loire und in der Region Burgund; sein Hauptort war Sennecey-le-Grand. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Cécile Untermaier (PS). 
Der Kanton Sennecey-le-Grand war 205,35 km² groß und hatte (1999) 8801 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 43 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 234 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 167 Meter in Gigny-sur-Saône und 501 Meter in Mancey.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 17 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Senneceylegrand
Aufgelöst 2015